Anamur (district), Turks district
 Anamur (plaats), hoofdplaats van het district